Victor Correia (Bissau, Bissau-Guinea, 1985. január 12. –) guineai labdarúgócsatár.

Források 

1985-ben született személyek
Guineai labdarúgók
A Lokeren labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az RC Strasbourg labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek